Акила има више значења:

 Општина Акила (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Акила (Акила, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Општина Акила (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Акила (Акила, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Апостол Акила, апостол